A Moving Picture — второй студийный альбом британского рэпера Девлина, изданный на Island Records и Universal Music Group в феврале 2013 года. В записи альбома принимали участие Katy B, Ed Sheeran, Wretch 32, Diane Birch, Etta Bond and Chasing Grace.

Список композиций